Le sigle RNIE peut faire référence à :
 Route nationale inter-états, au Bénin (RNIE 1, RNIE 2, RNIE 3, RNIE 4, RNIE 5, RNIE 6, et RNIE 7) ;
 Répertoire national des identifiants élèves, un répertoire statistique français lié au répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP).